Лиепайский район () — бывший административный район на западе Латвии на побережье Балтийского моря в области Курземе. Граничил с Вентспилсским, Кулдигским и Салдусским районами Латвии, а также с Литвой.

Города и посёлки 
 город Айзпуте 
 город Гробиня 
 город Дурбе
 город Лиепая
 город Павилоста 
 город Приекуле

Экономика района

Промышленность

Промышленные предприятия

Сельское хозяйство

Транспорт 
Транспортные связи Лиепайского района осуществляются через железную дорогу (223 км от Лиепаи)

Ресурсы

Земельные ресурсы

Лесные ресурсы

Минеральные ресурсы

Водные ресурсы

Памятники природы 
 Заповедник Грини.

Культура и образование

Здравоохранение

Численность населения и национальный состав 
Численность населения Лиепайского района по состоянию на 1 сентября 2000 года — 46 817 человек, плотность — 13 человек на км².

История района 
До 1917 года на территории Лиепайского района располагались Гробинский и Газенпотский уезды Курляндской губернии. 11 ноября 1959 года к Лиепайскому району был присоединён Приекульский район.

Примечания 

Районы Латвии